Чирики:
 Чирики или Бару — высшая точка Панамы.
 Чирики — провинция Панамы.
 Чирики — река в Панаме.
 Чирики — залив на юго-западе Панамы.
 Чирики — деревня, Некоузский район, Ярославская область, Россия.
 Чирики — низкая обувь с твердой подошвой.

См. также 
 Чирик 
 Чирики и Чикотела